RBM12B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 001 амінокислот, а молекулярна маса — 118 103.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки